Chou se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Io Chou
 Yi Liang Chou
 Wen-hao Chou
 Wen-I Chou